Neue Messe steht für:

 Neue Messe Dresden, Messe- und Ausstellungszentrum in der Friedrichstadt
 Neue Messe Friedrichshafen, Messegelände
 Neue Messe Freiburg, Ausstellungs- und Veranstaltungsgelände
 Neue Messe Hamburg, siehe Hamburg Messe und Congress #Das Messegelände / Die „Neue Messe Hamburg“
 Neue Messe Karlsruhe, Messegelände
 Neue Messe Landau
 neues Messegelände der Leipziger Messe
 Neue Messe München, siehe Messe München (Gelände)
 Neue Messe Stuttgart, Ausstellungsgelände